Сидо́ний () — мужское имя латинского происхождения. Значение — «[человек] из Сидона». Известные носители:
 Сидоний Эксский — архиепископ Экс-ан-Прованса (ок. 80), святой
 Сидоний Аполлинарий — писатель, дипломат, епископ Клермона (471 — ок. 486)
 Сидоний — епископ Майнца (ок. 565 — ок. 589)
 Сидоний Сен-Сансский (ум. ок. 690) — аббат, святой
 Сидоний — епископ Пассау (ок. 754—763/764)